Het Wereldkampioenschap rally in 2001 was de negenentwintigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (officieel FIA World Rally Championship) dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 Een apart kampioenschap voor Super 1600 auto's werd opengesteld (een jaar later werd dit omgedoopt tot het Junior World Rally Championship). Hierin namen 1600cc, voorwielaangedreven auto's aan deel, die qua techniek vrij conventioneel waren tegenover de World Rally Car categorie. Het kampioenschap bestond uit zes WK-rally's, waar alle ingeschreven rijders aan moesten deelnemen.
 Oorspronkelijk waren drie monteurs per auto toegestaan, later werd dit verhoogd naar vier.

Kalender

Teams en rijders 

 Noot: Citroën reed een geselecteerd programma, en waren daarom niet gerechtigd punten te scoren voor het constructeurskampioenschap.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders 
Punten worden uitgereikt aan de top 6 geklasseerden.

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

Super 1600

Teams' Cup 

 Noot: Janusz Kulig en Frédéric Dor namen niet deel aan alle rondes, en werden daarom niet geklasseerd.

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

2001
Rally in 2001